AKMB steht als Abkürzung für: 

 Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken, ein Verein für Kunst- und Museumsbibliotheken
 Archiv des Katholischen Militärbischofs, ein kirchliches Archiv

Abkürzung